Legacy Recordings — отдел компании Sony Music Entertainment. Он был основан в 1990 году под руководством , ,  и . В задачи компании входили обработка и переиздание записей из каталога Columbia Records, Epic Records и связанных с ними. Legacy Recordings дополнительно обрабатывает архивы RCA Records, J Records, Windham Hill, Arista, Buddah Records и Sony BMG.

Название компании не следует путать с исчезнувшим британским лейблом Legacy Records.

Заключённые контракты

См. также 

 Список лейблов звукозаписи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный блог 

Лейблы звукозаписи США
Дочерние компании Sony
Джаз-лейблы
Поп-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1990 году
Рок-лейблы